Leptinogaster är ett släkte av kräftdjur. Leptinogaster ingår i familjen Clausidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Leptinogaster